Mk 41 oder MK-41 steht für:
 Mk 41 Vertical Launching System, Senkrechtstartsystem für Flugkörper
 B41 (Kernwaffe) oder Mk 41, Wasserstoffbombe
 Sikorsky S-61 oder Sea King Mk 41, Mehrzweckhubschrauber
 ISO 3166-2:MK, ISO-Code für Konče, Mazedonien

MK41